Erga puede referirse a:

 El Monte Erga, cumbre navarra sobre el pueblo de Irurzun.
 Las siglas de una organización estudiantil: Estudantes Revolucionarios Galegos.